Demetrio I Sotere
Demetrio I Poliorcete
Demetrio I di Battria
Demetrio I Staršij
Demetrio I di Costantinopoli